Comunella ima više značenja:
 Comunella, Treviso
 Comunella, Vibo Valentia